Старец (устар.) — старик (старый мужчина). Употребляется в основном в отношении людей, пользующихся большим авторитетом, либо относительно религиозных фигур.

Православие 

 Амфилохий (Яковлев) — «Гробовой старец».
 Николай Гурьянов — «Талабский старец».
 Заволжские старцы
 Собор Оптинских старцев

Азия 
 Белый Старец (Монголия) — божество.
 Горный Старец — глава ассасинов
 Лунный старец — даосское божество.
 Мудрый Старец — Лао-цзы.

Другое 
 Старцы — раса пришельцев из мифов Ктулху.

См. также 
 Герусия
 Геронтократия
 Пир (ислам) («старец» — перс.)
 Ахтиаре Марге — езидский титул
 Дед
 
 Нерей — морской старец (древнегреч.)
 Приам
 Ильмаринен
 Укко
 Цзян Цзыя